Ксав'є Сімеон (; , Брюссель, Бельгія) — бельгійський мотогонщик, чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок серії WSBK в класі Superstock 1000 (2009) та Європи в класі Superstock 600 (2006). Третій бельгієць в історії, що здобув перемогу на етапі серії MotoGP (Гран-Прі Німеччини—2015).

У сезоні 2016 року виступає в серії MotoGP у класі Moto2 за команду «QMMF Racing Team» під номером 19.

Статистика виступів

WSBK

В розрізі сезонів

MotoGP

В розрізі сезонів 

Примітка: * — сезон ще не розпочався.

Примітки

Джерела 
 Профіль  на офіційному сайті MotoGP 

Уродженці Брюсселя
Бельгійські мотогонщики
Бельгійські чемпіони світу
Мотогонщики чемпіонату світу в класі Moto2
Уродженці Еттербека